

Patronymie 

 Eduardo Sepúlveda (1991-), coureur cycliste argentin.
 Guillermo Sepúlveda (1934-2021), joueur de football international mexicain.
 Jesús Sepúlveda (né en 1954), homme politique espagnol.
 Jorge Sepúlveda (1917-1983), chanteur espagnol.
 Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573), théologien espagnol du .
 Kevin Sepúlveda (1993-), coureur cycliste colombien.
 Lorenzo de Sepúlveda 1505-1580), écrivain espagnol du , auteur de ballades populaires.
 Luis Sepúlveda (1949-2020), écrivain chilien.
 Luis Fernando Sepúlveda (1974-), coureur cycliste chilien.
 María Luisa Sepúlveda (1898-1958), compositrice chilienne.

Toponymie 
 Sepulveda, maintenant appelé North Hills, est un quartier de Los Angeles
 Sepúlveda est une ville de la province de Ségovie, en Espagne.

Homonymie de toponyme
Patronyme hispanique